

Володжа — село в гміні Нові Острови Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Володжа (, Володзь) — село в гміні Нозджець Березівського повіту Підкарпатського воєводства